Абатурово — название населённых пунктов в России:

 Абатурово — деревня в Няндомском районе Архангельской области.
 Абатурово — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Абатурово — деревня в Кстовском районе Нижегородской области.
 Абатурово — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Абатурово — деревня в Угличском районе Ярославской области.